China Cap bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 China Cap (Idaho)	
 China Cap (Grant County, Oregon)	
 China Cap (Union County, Oregon)